Drame dans un miroir peut être :

 Drame dans un miroir, un roman de l'écrivain français Marcel Haedrich (Éditions Denoël, Paris, 1958).
 Drame dans un miroir (Crack in the Mirror), un film américain adapté du roman éponyme de Marcel Haedrich et réalisé par Richard Fleischer (1960).